Rossijaturneringen 1982 spelades i Syktyvkar under perioden 6-9 februari 1982 och vanns av Sovjetunionen.

Resultat

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy

1982 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1981/1982
1982